Aníbal Duarte d’Oliveira  um político brasileiro
Urbano Duarte de Oliveira um militar, jornalista, cronista, humorista e dramaturgo brasileiro, membro fundador da Academia Brasileira de Letras

Veja também 
Oliveira Duarte

Desambiguação